Соті Тріантафіллу (, грудень 1957, Афіни) — новогрецький прозаїк.

Біографічні відомості 

Соті Тріантафіллу народилася в Афінах, середню освіту здобула в столичній школі Арсакіо Псіхіку. В період з 1975 по 1979 роки навчалася на фармацевтичному факультеті Афінського університету. Згодом продовжила навчання за кордоном, вивчала історію та культуру в École des Hautes Études en Sciences Sociales у Парижі та історію США в Нью-Йорку. Повернувшись у Грецію, закінчився відділення французької літератури в Афінському університеті.

Крім літературної діяльності, працювала перекладачем, редактором видань, а також професором історії кіно. Періодично співпрацює з часописом athensvoice.gr.

Основні твори

Романи і оповідання 
 1990 — Μέρες που έμοιαζαν με μανταρίνι, εκδ. Αιγόκερως
 1992 — Το εναέριο τραίνο στο Στίγλουελ, εκδ. Δελφίνι
 1993 — Άλφαμπετ Σίτι, εκδ. Δελφίνι
 1996 — Σάββατο βράδυ στην άκρη της πόλης, εκδ. Πόλις
 1997 — Αύριο, μια άλλη χώρα, εκδ. Πόλις
 1998 — Ο υπόγειος ουρανός, εκδ. Πόλις
 1998 — Κύμινο και κανέλα (συμμετοχή), εκδ. Πατάκης
 2000 — Το εργοστάσιο των μολυβιών, εκδ. Πατάκης
 2001 — Φτωχή Μάργκο, εκδ. Πατάκης
 2001 — Παραμύθια από το μέλλον (συμμετοχή), εκδ. Μίνωας
 2002 — Γράμμα από την Αλάσκα, εκδ. Ελληνικά Γράμματα
 2003 — Άλμπατρος, εκδ. Πατάκης
 2003 — Αληθινές ιστορίες (συμμετοχή), εκδ. Μεταίχμιο
 2003 — Θάνατος το ξημέρωμα, εκδ. Ιανός
 2004 — Η φυγή, εκδ. Μελάνι
 2005 — Χαριλάου Τρικούπη 22 — 4 ιστορίες της πόλης (συμμετοχή), εκδ. Athens Voice
 2005 — Ιστορίες Απόγνωσης — Contres de desespoir , εκδ. Athens Voice
 2005 — Συγχώρεση, εκδ. Πατάκης
 2006 — Πιτσιμπούργκο, εκδ. Αιγέας
 2006 — Κινέζικα Κουτιά, εκδ. Πατάκης
 2008 — Λίγο από το αίμα σου, εκδ. Πατάκης
 2009 — Ο χρόνος πάλι, εκδ. Πατάκης

Дитяча література 
 1999 — Η Μαριόν στα ασημένια νησιά και τα κόκκινα δάση, εκδ. Πατάκης
 2005 — Γράμμα από ένα δράκο, εκδ. Πατάκης

Коментарі до кінофільмів 
 1985 — Μονογραφίες: Τζον Κασσαβέτης, εκδ. Αιγόκερως
 1987 — Γαλλικός Κινηματογράφος, εκδ. Αιγόκερως
 1988 — Νέος Αγγλικός Κινηματογράφος, εκδ. Αιγόκερως
 1989 — Κινηματογραφημένες Πόλεις, εκδ. Σύγχρονη Εποχή
 1993 — Ιστορία του Παγκόσμιου Κινηματογράφου 1976—1992, εκδ. Αιγόκερως
 2003 — Φρανσουά Τρυφώ, εκδ. Αιγόκερως

 Інше 
 1998 — Γυναίκες συγγραφείς του 20ού αιώνα — ημερολόγιο 1999, εκδ. Πατάκης
 1999 — Ημερολόγιο τεχνολογίας του 20ού αιώνα, εκδ. Πατάκης
 2003 — Αριστερή τρομοκρατία δημοκρατία και κράτος, εκδ. Πατάκης
 2003 — Πέντε ζωγράφοι ζητούν συγγραφέα (συμμετοχή), εκδ. Πατάκης
 2006 — Ιστορίες του σώματος, εκδ. Athens Voice
 2007 — Λος Άντζελες (κείμενα από τα βιβλία: Το Εναέριο τρένο στο Στίλγουελ και Άλφαμπετ Σίτυ'', φωτογραφίες Πέτρος Νικόλτσος), εκδ. Μελάνι

Примітки 

Грецькі прозаїки
Грецькі журналісти
Випускники Афінського університету
Уродженці Афін